Uno smorzamento corrisponde ad una grandezza fisica che decresce nel tempo. Il termine può applicarsi a una larga parte di fenomeni, ed è particolarmente utilizzato nel campo dei fenomeni periodici, dalle radiazioni elettromagnetiche alle oscillazioni meccaniche.

 Lo smorzamento della fluorescenza (quenching) è il fenomeno di attenuazione dell'emissione luminosa, dovuto a molecole diverse dal fluorocromo, che assorbono energia.
 Lo smorzamento delle vibrazioni è argomento inerente alla meccanica delle oscillazioni.
 Lo smorzamento di un suono è argomento inerente all'acustica.
 Lo smorzamento di un segnale è argomento inerente all'elettronica.

Altri progetti